Experimenteel constructiebureau, een ontwerpteam in de Sovjet-Unie
 Onafhankelijk Kiesbureau, een Surinaams toezichthoudend orgaan op de verkiezingen